Манцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Манцы — деревня в Пружанском районе Брестской области.

Россия 
 Манцы — деревня в Марёвском районе Новгородской области.